Шевр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1913—2003) — швейцарский горнолыжник.
 Альмен, Петер фон (род. 1978) — швейцарский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.